Михаи́л Миха́йлович Ро́щин (настоящая фамилия — Гибельма́н; 10 февраля 1933, Казань — 1 октября 2010, Москва) — русский советский и российский прозаик, драматург и сценарист.

Биография 
Родился 10 февраля 1933 года в Казани в семье кадрового военного Михаила Наумовича Гибельмана (1908—?), уроженца Житомира, и Клавдии Тарасовны Ефимовой-Тюркиной (1911—?). Отец во время Великой Отечественной войны был заместителем директора по местной противовоздушной обороне и охране завода № 201 — Севастопольский морской завод. За руководство и организацию противовоздушной обороны завода и организацию эвакуации завода в Туапсе был награждён орденом Красной звезды, позже орденом «Знак Почёта», боевыми медалями («За оборону Кавказа», «За оборону Севастополя»). Детство Михаила прошло в Севастополе. После демобилизации отца в 1948 году семья переехала в Москву.

Учился в Педагогическом институте, на вечернем факультете. В 1958 году заочно закончил Литературный институт. Печатался с 1952 года, в газете «Московский комсомолец». С 1957 года работал в журнале «Знамя». Работал литературным сотрудником в газете приволжского города Камышина (Волгоградская область). Работал в журнале «Новый мир». Член Союза писателей СССР с 1966 года, вошёл в Союз писателей Москвы в 1991 году, после раскола СП СССР.

Пьесы писал с 1963 года, но его первая пьеса, «Седьмой подвиг Геракла», была поставлена только в 1988 году. Первые пьесы начальству казались слишком смелыми. Только третья пьеса, «Радуга зимой», была поставлена на сцене.

1970-е и 1980-е были годами расцвета и всесоюзной популярности Рощина-драматурга. Он работал на грани дозволенного цензурой, но никогда эту грань не переходил. Мягко, но последовательно критиковал нравы современников, однако иронию свою замешивал прежде всего на лирике. В героях его пьес зрители узнавали самих себя, но автор никогда не судил их слишком строго.

Стал знаменитым благодаря пьесе «Валентин и Валентина», поставленной сразу в двух театрах Москвы. Его перу принадлежат много пьес, шесть сценариев к фильмам, а также проза.

Автор более десятка сборников рассказов и повестей. Публиковал дневниково-мемуарную прозу в журнале «Октябрь» (1995, 1997), там же — роман об И. А. Бунине «Князь» (2000), выпущенный позднее издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».

С распадом СССР закончился и период активной самостоятельной творческой деятельности Михаила Рощина.

В 1993—1998 годах совместно с Алексеем Казанцевым Рощин издавал журнал «Драматург». С 1998 года вместе с ним же был художественным руководителем основанного ими Центра драматургии и режиссуры. Вёл семинар молодых драматургов в подмосковной Любимовке.

Последние годы жил в Переделкино. Скончался на 78-м году жизни 1 октября 2010 года в Москве от сердечного приступа. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Семья 

Был женат на театроведе Татьяне Бутровой, журналистке Наталье Лаврентьевой, актрисах Лидии Савченко и Екатерине Васильевой.

Дочери — Татьяна (род. 1956), Наталья (род. 1966), сын Дмитрий (род. 1973), окончил ВГИК, священник (жена — Любовь, дочь скульптора Вячеслава Клыкова), Алексей (род. 1985).

Творчество

Библиография

Пьесы 
 1963 — «Седьмой подвиг Геракла» — о якобы процветающей стране, которая оказывалась на самом деле царством лицемерия и нечистот, где всех подчинила себе богиня лжи. Опубликована в 1987 году.
 1965 — «Дружина» — история про маленький городок, в котором власть захватили дружинники, после чего они стали диктовать свои нормы поведения и морали. Опубликована в 1987 году.
 1966 — «Старый Новый год».
 1980 — Экранизация — «Старый Новый год».
 1970 — «Остров сокровищ»
 1972 — «Валентин и Валентина».
 Экранизация — «Валентин и Валентина».
 1973 — «Эшелон» — о войне.
 1974 — «Радуга зимой (Девочка, где ты живёшь?)»
 1975 — «Муж и жена снимут комнату…»
 1975 — «Ремонт»
 1977—1979 — «Галоши счастья»
 1979 — «Спешите делать добро»
 1982 — Экранизация — «Спешите делать добро».
 1983 — «Анна Каренина»
 1984 — «Близнец»
 1986 — «Вся надежда (Роковая ошибка)»
 1986 — «Перламутровая Зинаида»
 1987 — «Аристофан, или Постановка комедии „Лисистрата“ в городе Афины»
 1987 — «Мастер и Маргарита»
 1988 — «Шура и Просвирняк»
 Экранизация — «Шура и Просвирняк».
 1990 — «После дуэли»
 2000 — «Серебряный век»

Проза 
 1956 — Книга рассказов «В маленьком городе».
 1961 — Повести и рассказы «Что ты делаешь вечером».
 1968 — Повести и рассказы «С утра до ночи».
 1971 — Повести и рассказы «24 дня в раю».
 1977 — Повесть «Чёрный ход. Воспоминание».
 экранизация — «С чёрного хода» (2009).
 1978 — Повести и рассказы «Река».
 1981 — Книга рассказов «Рассказы с дороги».
 1987 — Повести. Рассказы. Статьи. «Полоса» — М.: Современник.
 1987 — Рассказы «Чёртово колесо в Кобулети» — М.: Правда, 1987.
 1988 — Повести и рассказы «На сером в яблоках коне».
 1988 — Повести «Роковая ошибка».
 Экранизация «Роковая ошибка».
 2000 — роман «Иван Бунин» (серия «ЖЗЛ»)
 2004 — Повести и рассказы «Моя самая платоническая любовь».

Постановки 
 Пьеса «Радуга зимой» — поставлена в 1968 году в ленинградском ТЮЗе Зиновием Корогодским.
 Пьеса «Валентин и Валентина» написана в 1971 году. В первые годы она была поставлена на сцене сразу трёх театров: Московского театра «Современник» (1971, режиссёр В. В. Фокин), Большого драматического театра (1976, режиссёр Георгий Товстоногов) и МХАТ (режиссёр Олег Ефремов). Впоследствии пьесу ставили во многих театрах: Русский драматический театр Литвы (1970-е, режиссёр Роман Виктюк), театр «СамАрт» (2006, режиссёр Юрий Долгих), Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки, Кишинёвском русском театре им. Чехова, Новокузнецком театре драмы (2004), Екатеринбургском ТЮЗе (режиссёр Вячеслав Кокорин).
 Пьеса «Старый Новый год» была поставлена на сценах Московского театра «Современник» и ефремовского МХАТа.
 Пьеса «Эшелон» была поставлена на сценах Московского театра «Современник» (1975, режиссёр Г. Б. Волчек), МХАТа (1975, режиссёр А. В. Эфрос). В 1978 году в Хьюстоне сыграна с американскими актёрами. В 2010 году была поставлена на сцене Санкт-Петербургского театра Дождей (режиссёр — Н. В. Никитина).
 Пьеса «Перламутровая Зинаида» была поставлена на сцене МХАТ Олегом Ефремовым.
 Пьеса «Спешите делать добро» была поставлена на сцене Московского театра «Современник» в 1980 году, режиссёр Г. Б. Волчек.

Сценарии к фильмам 
 1973 — Я тебя люблю
 1980 — Старый Новый год
 1985 — Валентин и Валентина
 1987 — Шура и Просвирняк
 1988 — Новые приключения янки при дворе короля Артура
 1988 — Роковая ошибка
Также снялся в фильме «Соломенная шляпка» (1974), сыграв фонарщика.

Награды 
 Премия К. Станиславского.
 Премия г. Москвы.
 Премия имени А. Д. Сахарова.

Примечания

Ссылки 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Московский рабочий, 1987. — С. 396.
 Награда донжуану // Экспресс-газета. 2006. 5 июля.
 
 Рощин М.М
 
 Памяти Михаила Рощина: Вчера в Москве простились с драматургом и писателем // Независимая газета. 2010. 4 октября.

 
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы